Världsmästerskap i volleyboll spelas för herrar sedan 1949 och för damer sedan 1952. Numera avgörs turneringen samma år som det är VM i fotboll för herrar och olympiska vinterspelen, och det brukar avgöras under andra halvan av året.

Vinnare

Herrar

Damer

Källor

Fotnoter

Globala volleybolltävlingar
Volleyboll
Återkommande sportevenemang med premiär 1949